Saïda kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Saïda (provins), 
 Saïda, Algeriet, provinshuvudstad, Saida,

Libanon 

 Sayda (guvernementshuvudort), Mohafazat Liban-Sud, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Libanonförgreningar